Маркус Фрейзер:
 Фрейзер, Маркус (род. 1978) — австралийский гольфист, участник летних Олимпийских игр 2016 года.
 Фрейзер, Маркус (род. 1994) — шотландский футболист, центральный защитник.